momentum (overdrachtelijk), de sociale dynamiek rond een beslissend ogenblik.
 Momentum (Hongarije), een Hongaarse politieke partij.
 Momentum (organisatie), een politieke organisatie in het Verenigd Koninkrijk.
 Momentum (geslacht), een geslacht van ruighaarkevers
 impuls (natuurkunde), de mechanische betekenis.
 moment (mechanica), een maat voor het rotatie-effect van een kracht.

Media 
Momentum (1992), een film uit 1992, de eerste film uitgebracht in het IMAX HD-filmformaat
Momentum (2001), een surf-documentaire
Momentum (2003), een Amerikaanse sciencefictionfilm
Momentum (2015), Zuid-Afrikaanse actiethriller-film
Momentum Pictures, een Brits filmdistributeur
Momentum (Close to Home), een studioalbum
Momentum (Dave Burrell), een studioalbum
Momentum (Do), een album van Do uit 2017
Momentum (Jamie Cullum), een studioalbum van Jamie Cullum uit 2013
Momentum (Joshua Redman), een studioalbum
Momentum (Neal Morse), een studioalbum
Momentum (Steve Hackett), een studioalbum
Momentum (Steve Lacy), een studioalbum
Momentum (TobyMac), een studioalbum
"Momentum (Aimee Mann)", een nummer van Aimee Mann
"Momentum (Ayumi Hamasaki)", een nummer van Ayumi Hamasaki
"Momentum (Zumpano)", een nummer van Zumpano